Maiwa bezeichnet:

Sprachen:
 Maiwa (Austronesische Sprache), Sprache auf Sulawesi
 Maiwa (Papuasprache), Sprache auf Neuguinea

geographische Objekte:
 Maiwa (Hongyuan) (麦洼乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Maiwa (Litang) (麦洼乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Maiwa (Kecamatan), Distrikt auf Sulawesi, Indonesien